

Localidades
Alemanha
Berlim - capital da Alemanha

Canadá
Kitchener - localidade canadense, anteriormente chamada Berlin

Estados Unidos da América
Berlin (Dacota do Norte)
Berlin (Geórgia)
Berlin (Illinois)
Berlin (Maryland)
Berlin (Nova Hampshire)
Berlin (Nova Jérsei)
Berlin (Pensilvânia)
Berlin (Wisconsin)
Berlin Heights
 Berlin Historic District, uma cidade fantasma do estado do Nevada

Pessoas
Irving Berlin, compositor estado-unidense de origem judaica
Isaiah Berlin, filósofo inglês de origem letã

Outros
Berlin (banda) - grupo musical da década de 1980
Air Berlin, a companhia aérea de baixo custo da Alemanha
Bola de Berlim - confeito português
Berlin 36 - filme alemão de 2009
Berlin (radar) - radares alemães durante a Segunda Guerra Mundial
Berlín (El Salvador)

Desambiguações de topônimos
Desambiguação